Kamenetz ist der Familienname folgender Personen:

 Rodger Kamenetz (* 1950), US-amerikanischer Dichter und Autor

Kamenetz ist der Name folgender Orte:
 Kamenetz, deutscher Name der Gemeinde Kamenec pod Vtáčnikom in der Westslowakei
 Kamenetz, deutscher Name von Kamenec (Holice), Ortsteil von Holice, Okres Pardubice
 Kamenec (Zámrsky) (deutsch Kamenetz, auch Kamenetzer Hof), Einschicht und Wüstung in der Gemeinde Zámrsky in Tschechien

Siehe auch:
 Kamenec (Begriffsklärung)
 Kamnitz
 Kamenz (Begriffsklärung)